Жорж-Альбер Раде́ (нар. 28 листопада 1859 Шеле – пом. 9 липня 1941, Сен-Морійоні) — французький класичний археолог, епіграфіст та історик античності.

Членство та відзнаки 

 Член Академії написів та красного письменства
 Офіцер ордена почесного легіону

Публікації 

 De Coloniis a Macedonibus in Asiam cis Taurum deductis. Thorin, Paris 1892.
 La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades (687—546) (= Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Band 63). Thorin, Paris 1893 ([[iarchive:lalydieetlemond02radegoog/page/n7|онлайн]).
 L'histoire et l’œuvre de l’École française d'Athènes. Fontemoing, Paris 1901 (онлайн ).
 Ephesiaca. I. La topographie d’Éphèse. II. La colonisation d’Éphèse par les Ioniens. Féret & fils, Bordeaux 1906 (онлайн).
 Cybébé. Étude sur les transformations plastiques d'un type divin. Féret & fils, Bordeaux 1906 (онлайн ).
 Notes critiques sur l'histoire d'Alexandre. два томи. Féret & fils, Bordeaux 1925—1927 (онлайн ).
 Alexandre le Grand. L'Artisan du Livre, Paris 1931.

Література 

 Marcel Aubert: Éloge funèbre de M. Georges Radet, académicien libre. In: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Band 85, 1941, S. 257—262 (Онлайн ).
 René Dussaud: Notice sur la vie et les travaux de M. Georges Radet, membre de l'Académie. In: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Band 91, 1947, S. 648—661 (Онлайн ).
 William Seston: Georges Radet (1859—1941). In: Revue des études anciennes. том 43, 1941, с. 145—152 (Онлайн ).

Посилання 

 Жорж Раде  на вебсайті Академії написів та красного письменства
 Жорж Раде  на вебсайті Comité des travaux historiques et scientifiques

Примітки 

Офіцери ордена Почесного легіону
Члени Академії надписів та красного письменства
Французькі археологи
Епіграфісти